Кампешевое дерево () — вид деревьев из рода Haematoxylum подсемейства Цезальпиниевые семейства Бобовые.

Выращивается в тропиках. Содержит гематоксилин и используется как краситель.

Название растения переводится с греческого как «кровавое дерево».

Биологические описание 

Кампешевое дерево достигает высоты 12 м. Кора и ветви гладкие.

Листья перистые.

Соцветия кистевидные. Цветки жёлтые, мелкие. Завязь свободная, верхняя.

Плод — боб.

Ареал 
Кампешевое дерево произрастает в Центральной Америке, на полуострове Юкатане в Мексике, на Ямайке и в Вест-Индии до Колумбии включительно. Кампешевое дерево успешно разводится в некоторых областях тропической Азии.

Хозяйственное значение и применение 
Измельчённая древесина кампешевого дерева является источником ценного красильного вещества — кампеша, или синего сандала. Свежесрубленная древесина имеет кроваво-красный цвет (откуда и название дерева), но от окисления пигмента на воздухе она принимает сначала тёмно-фиолетовый, а затем тёмно-синеватый и почти чёрный цвет. Из сока коры получаются при содействии окиси железа черно-фиолетовые китайские чернила.

Древесина кампешевого дерева идёт на мебель, поделки, паркет и т. п.

Примечания

Ссылки 
 

Цезальпиниевые
Красильные растения